Люди
 Амасия — царь Армянского царства (1940—1908 до н. э.).
 Амасия — царь Иудейского царства (836—807 до н. э.).

 Амасиа — армянское мужское имя.
 Топоним
 Амасия — село в Ширакской области (Армения).
 Амасия — село в Армавирской области (Армения).

См. также 
 Амасийский район
 Амасья